Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen am 21. und 22. April 2019 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Istanbul